La película La Fiera del Mar puede hacer referencia a:

 The Sea Beast, titulada en español como La Fiera del Mar, película de 1926.
 Moby Dick, titulada en español como La Fiera del Mar, película de 1930.